Zlati medved () je glavna nagrada za najboljši film na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu.

Na prvi podelitvi leta 1951 so bili podeljeni zlati medvedi v petih kategorijah, nagrajence je izbrala žirija festivala. Med 1952 in 1955 je nagrajence izbiralo občinstvo, odtlej pa je izbor v rokah žirije, ki jo imenuje Mednarodna federacija združenj filmskih producentov (FIAPF).

Zlati medvedi 

Evropske filmske nagrade
Ustanovitve leta 1951